Prince Royal steht für: 
 Prince Royal (Schiff), englisches Kriegsschiff
 Nissan Prince Royal, Automodell der Marke Nissan

Siehe auch:
 Princess Royal